Thailands fotbollslandslag kan avse
 Thailands herrlandslag i fotboll
 Thailands damlandslag i fotboll